Гутовський Віктор Миколайович — голова Білоруського громадського об'єднання українців «Ватра».

Білоруське громадське об'єднання українців «Ватра» було зареєстровано в січні 1991 року (до 1991-го — Асоціація українців «Ватра»). Біля витоків стояли Віктор Гутовський, Олексій Коба, Богдан Михайлюк, Омелян Станчук.

Нагороди 
 Відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України» (22 серпня 2016) — за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних надбань та з нагоди 25-ї річниці незалежності України

Примітки

Джерела 
 Історія створення

Українці Білорусі
Українські громадські діячі